USS Olympia je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Olympia (C-6) 
 USS Olympia (SSN-717)

Olympia